Esistono più comuni francesi con questo nome

 Parnac – Indre
 Parnac – Lot